La expresión Tierra de lobos puede referirse a:

 Tierra de lobos (2005), un álbum de la banda española Saratoga.
 Tierra de lobos (2010-2014), una serie de televisión española emitida por Telecinco.